Ian Stewart (atleet), een Schotse atleet
Ian Stewart (coureur), een Schotse racecoureur
Ian Stewart (Conservatieve politicus), een Britse Conservatieve politicus
Ian Stewart (Labour-politicus), een Britse Labour-politicus
Ian Stewart (musicus), een Schotse rockmusicus
Ian Stewart (voetballer), een Noord-Ierse voetballer
Ian Stewart (wiskundige), een Engelse wiskundige